Александр Ребиндер:
 Ребиндер, Александр Алексеевич (1826—1913) — генерал от инфантерии, помощник главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа
 Ребиндер, Александр Максимович (1838—1909) — генерал от кавалерии, командир 13-го армейского корпуса, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.